«The Crown Jewels» — бокс-сет британського рок-гурту «Queen», що включає його перші вісім студійних альбомів: «Queen», «Queen II», «Sheer Heart Attack», «A Night at the Opera», «A Day at the Races», «News of the World», «Jazz» і «The Game»; на конвертах набору відтворювалася оригінальна вінілова упаковка. Останні три альбоми з набору («News of the World», «Jazz» і «The Game»") мають модифіковану упаковку з альтернативними обкладинками. Буклет з лірикою також був включений. Всі альбоми були ремастеризовані. Бокс-сет відзначив 25-ту річницю існування гурту, приурочену випуску їхнього першого альбому.

Трек-лист

Диск 1 «Queen» 
 «Keep Yourself Alive» (3:47)
 «Doing All Right» (4:09)
 «Great King Rat» (5:43)
 «My Fairy King» (4:08)
 «Liar» (6:25)
 «The Night Comes Down» (4:23)
 «Modern Times Rock 'n' Roll» (1:48)
 «Son and Daughter» (3:21)
 «Jesus» (3:44)
 «Seven Seas Of Rhye» (1:15)

Диск 2 «Queen II» 
 «Procession» (1:13)
 «Father To Son» (6:14)
 «White Queen (As It Began)» (4:35)
 «Some Day One Day» (4:22)
 «The Loser In The End» (4:02)
 «Ogre Battle» (4:07)
 «The Fairy Feller's Master-Stroke» (2:41)
 «Nevermore» (1:18)
 «The March Of The Black Queen» (6:33)
 «Funny How Love Is» (2:50)
 «Seven Seas Of Rhye» (2:49)

Диск 3 «Sheer Heart Attack» 
 «Brighton Rock» (5:10)
 «Killer Queen» (3:00)
 «Tenement Funster» (2:47)
 «Flick Of The Wrist» (3:17)
 «Lily of the Valley» (1:44)
 «Now I'm Here» (4:14)
 «In The Lap Of The Gods» (3:22)
 «Stone Cold Crazy» (2:16)
 «Dear Friends» (1:08)
 «Misfire» (1:50)
 «Bring Back That Leroy Brown» (2:15)
 «She Makes Me (Stormtrooper in Stilettoes)» (4:09)
 «In the Lap of the Gods…Revisited» (3:45)

Диск 4 «A Night At The Opera» 
 «Death on Two Legs (Dedicated to…)» (3:43)
 «Lazing On A Sunday Afternoon» (1:07)
 «I'm In Love With My Car» (3:04)
 «You're My Best Friend» (2:51)
 «'39» (3:30)
 «Sweet Lady» (4:02)
 «Seaside Rendezvous» (2:15)
 «The Prophet's Song» (8:19)
 «Love of My Life» (3:38)
 «Good Company» (3:23)
 «Bohemian Rhapsody» (5:53)
 «God Save The Queen» (1:13)

Диск 5 «A Day At The Races» 
 «Tie Your Mother Down» (4:49)
 «You Take My Breath Away» (5:08)
 «Long Away» (3:33)
 «The Millionaire Waltz» (4:55)
 «You And I» (3:27)
 «Somebody To Love» (4:57)
 «White Man» (4:59)
 «Good Old-Fashioned Lover Boy» (2:54)
 «Drowse» (3:45)
 «Teo Torriatte (Let Us Cling Together)» (5:53)

Диск 6 «News Of The World» 
 «We Will Rock You» (2:02)
 «We Are The Champions» (3:02)
 «Sheer Heart Attack» (3:27)
 «All Dead, All Dead» (3:10)
 «Spread Your Wings» (4:35)
 «Fight From The Inside» (3:04)
 «Get Down, Make Love» (3:51)
 «Sleeping On The Sidewalk» (3:07)
 «Who Needs You» (3:06)
 «It's Late» (6:26)
 «My Melancholy Blues» (3:26)

Диск 7 «Jazz» 
 «Mustapha» (3:01)
 «Fat Bottomed Girls» (4:17)
 «Jealousy» (3:13)
 «Bicycle Race» (3:03)
 «If You Can't Beat Them» (4:15)
 «Let Me Entertain You» (3:02)
 «Dead On Time» (3:23)
 «In Only Seven Days» (2:29)
 «Dreamer's Ball» (3:30)
 «Fun It» (3:29)
 «Leaving Home Ain't Easy» (3:15)
 «Don't Stop Me Now» (3:29)
 «More Of That Jazz» (4:15)

Диск 8 «The Game» 
 «Play The Game» (3:32)
 «Dragon Attack» (4:18)
 «Another One Bites The Dust» (3:37)
 «Need Your Loving Tonight» (2:49)
 «Crazy Little Thing Called Love» (2:44)
 «Rock It (Prime Jive)» (4:32)
 «Don't Try Suicide» (3:52)
 «Sail Away Sweet Sister» (3:32)
 «Coming Soon» (2:50)
 «Save Me» (3:48)

Посилання 
 «The Crown Jewels» на сайті discogs.com 

Бокс-сети Queen